Друга сезона Светског купа у алпском скијању почела је у јануару 1968. у Западној Немачкој а завршена је у априлу у Сједињеним Америчким Државама. Жан-Клод Кили из Француске поновио је успех из претходне сезоне да би се затим повукао из такмичења Светског купа. Ненси Грин из Канаде је такође поново освојила велики кристални глобус.

Током ове сезоне резултати са Олимпијских игара 1968. су се рачунали за Светски куп. На наредним такмичењима Светског купа то није био случај.
Међутим, резултати са Олимпијских игара нису утицали на коначни исход такмичења.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци 

Напомена:
Трке 7, 8 и 9 су биле олимпијске дисциплине у Греноблу, које су се рачунале за Светски куп. 
Трке 10 и 11 су одржане истог дана.

Жене 

Напомена:
Трке 7, 8 и 9 су биле олимпијске дисциплине у Греноблу, које су се рачунале за Светски куп.

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 37 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 17 трка.

Жене

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1968.